Brøgger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brøgger (* 1970), dänischer Kunsthistoriker und Kurator
 Anton Wilhelm Brøgger (1884–1951), norwegischer Prähistoriker und Politiker
 Anton Wilhelm Brøgger (Buchdrucker) (1820–1882), norwegischer Buchdrucker
 Benedicte Brøgger (* 1962), norwegische Ethnologin und Professorin
 Christen Brøgger (1925–2013), dänischer Fußballspieler
 Jan Brøgger (1936–2006), norwegischer Psychologe und Sozialanthropologe
 Jacob Brøgger Daugaard (1796–1867), dänischer Bischof
 Kristian Fredrik Brøgger (1878–1949), norwegischer Jurist und Sachbuchautor
 Lars Brøgger (* 1970), dänischer Fußballspieler
 Lea Brøgger (* 1956),  dänische Schauspielerin
 Lilian Brøgger (* 1950), dänische Illustratorin vornehmlich von Kinderbüchern
 Niels Christian Brøgger (1914–1966), norwegischer Autor
 Stig Brøgger (* 1941), dänischer Künstler und Hochschullehrer
 Suzanne Brøgger (* 1944), dänische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Mount Brøgger, Berg in den Prince Albert Mountains im ostantarktischen Viktorialand
 Brøgger-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik